Crocosmia crocosmiiflora är en irisväxtart som först beskrevs av Pierre Louis Victor Lemoine, och fick sitt nu gällande namn av Nicholas Edward Brown. Crocosmia crocosmiiflora ingår i släktet montbretior, och familjen irisväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Montbretior
crocosmiiflora